Romanowski (; englische Transkription: Romanovsky; wiss. Transliteration: Romanovskij)  ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Romanowski (1944–2007), polnischer Sprinter
 Erich Romanovsky (1929–1993), österreichischer Komponist und Organist
 Juri Michailowitsch Romanowski (1929–2022), russischer Physiker
 Pjotr Arsenjewitsch Romanowski (1892–1964), russischer Schachmeister und einer der herausragenden Begründer der Sowjetischen Schachschule
 Wsewolod Wassiljewitsch Antonow-Romanowski (1908–2006), russischer Physiker

Siehe auch:
 Romanowsky